Ле́нточно-теле́жечный конве́йер — разновидность ленточного конвейера, у которого тягово-несущая лента лежит на ходовых опорах-тележках и перемещается вместе с ними.

Этот вид конвейеров позволяет транспортировать скальные породы, размеры отдельных кусков которых соразмерны с шириной ленты.

Преимуществами ленточно-тележечного конвейера в сравнении с конвейером ленточным является меньший коэффициент сопротивления движению (0,02) и большая долговечность ленты при транспортировании скальных грузов.

Использование ленточно-тележечных конвейеров создаёт возможность обеспечения поточной технологи подземной добычи твёрдых руд. Перспективным является использование этого вида конвейеров на открытых горных работах при циклично-поточной технологии для транспортирования крупнокусковой породы и руды без повторного дробления.

См. также 
 Ленточно-цепной конвейер
 Ленточно-канатный конвейер
 Ленточный конвейер
 Конвейер
 Тележечный конвейер
 Пластинчатый конвейер
 Вибрационный конвейер
 Скребковый конвейер
 Цепной конвейер
 Вибрационный конвейер

Литература 
 [www.mining-enc.ru/l/lentochno-telezhechnyj-konvejer/ Ленточно-тележечный конвейер — статья в Горной энциклопедии, издание БСЭ 1984—1990 годы]
 

Конвейеры
Горные машины и механизмы